Kryptos (kunstwerk), een kunstwerk gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Jim Sanborn voor de CIA
 Kryptos (geslacht), een geslacht van weekdieren